Poveste sentimentală se poate referi la:

Poveste sentimentală (poezie), de Nichita Stănescu
Poveste sentimentală (film), regia Iulian Mihu